

Persone
 Birthe Wilke (1936) – cantante danese
 Kristof Wilke (1985) – canottiere tedesco
 Louis Wilke (1896-1962) – allenatore di pallacanestro, di football americano e dirigente sportivo statunitense
 Marina Wilke, coniugata Jährling (1958) – ex canottiera tedesca
 Robert J. Wilke (1914-1989) – attore e stuntman statunitense

Altro
 4117 Wilke – asteroide della fascia principale